Strong (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Strong (Ontario), een plaats in de Canadese staat Ontario
Strong (London Grammar), een lied van London Grammar
Strong (Robbie Williams), een single van Robbie Williams
Strong (Rochelle), een single van Rochelle Perts
Strong (bier), een Pools biermerk
<strong> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen